LAV eller Lav kan avse:  

 LAV – en typ av fordon, se Leisure activity vehicle
 LAV – förkortning för ett tidigare namn på HIV-viruset, se lymphadenopathy-associated virus
 Lav – symbiotiska organismer, se lavar

Se även 
 Lave